Магістра́льна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Магістральна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Магістральна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Магістральна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Магістральна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Магістральна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Магістральна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Магістральна вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Магістральна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Магістральна вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці